Krahe est un nom de famille allemand.
 Lambert Krahe (1712-1790) est un peintre allemand.
 Peter Joseph Krahe (1758-1840) est un architecte allemand du début du classicisme, fils de Lambert Krahe.
 Friedrich Maria Krahe (1804-1888) est un architecte allemand, fils de Peter Joseph Krahe.
 Hans Krahe (1898-1965) est un philologue et linguiste allemand.

Homonymie de patronyme